Il singolare del torneo di tennis Torneo Godó 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Andrés Gómez che ha battuto in finale Horst Skoff 6-4, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (semifinali)
 Thomas Muster (quarti di finale)
 Horst Skoff (semifinali)
 Andrés Gómez (quarti di finale)
 Carl-Uwe Steeb (quarti di finale)
 Emilio Sánchez (terzo turno)
 Miloslav Mečíř (secondo turno)
 Marcelo Filippini (terzo turno)

 Paolo Canè (primo turno)
 Horst Skoff (finale)
 Jaime Yzaga (primo turno)
 Assente
 Assente
 Guillermo Pérez Roldán (secondo turno)
 Henri Leconte (terzo turno)
 Jordi Arrese (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1989